Това е списък на субектите на Руската федерация, сортирани по площ. Площта е изразена в км².

Забележки:

Вижте също 
Списък на субектите на Руската федерация по население

Административно деление на Русия

Източници 
 Картографски бази данни - основни социално-икономически показатели в развитието на Руската федерация
 Териториална площ на субектите на Руската федерация

География по субект на РФ